Fukui kan som auktorsförkortning betyda:

 Atsushi Fukui
 Takeji Fukui

Robotskapade auktorsförkortningar